Max Goldstein peut désigner :
  (1898-1924), révolutionnaire roumain ;
 Max Goldstein (1925-2008), connu comme Mago, costumier et décorateur allemand.